Ла-Сенія () — муніципалітет Іспанії, входить у провінцію Таррагона у складі автономної спільноти Каталонія. Муніципалітет перебуває у складі району (комарки) Монтсия. Займає площу 108,41 км². Населення — 6 087 осіб (станом на 2010 рік).

Населення

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Datos generales

Муніципалітети провінції Таррагона
Статті з джерелами з Вікіданих
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих